Seki pode referir-se a:

Seki - uma cidade japonesa da província de Gifu
Şəki - uma localidade no Azerbaijão
Seki - um termo utilizado no jogo de tabuleiro Go
Lucy Seki - uma linguista brasileira

Desambiguação